Ez a szócikk tartalmazza a 2016-os US Open (tenisz) vegyes páros mérkőzéseit.

A címvédő a Martina Hingis−Lijendar Pedzs páros volt, akik azonban ezúttal a második körben kikaptak az amerikai Coco Vandeweghe–Rajeev Ram párostól és kiestek.

A magyar Babos Tímea az amerikai Eric Butoraccal párban indult, aki ezen a US Openen fejezte be a pályafutását, és a magyar teniszezőnővel két éve elődöntős volt a Roland Garroson. A második körben vereséget szenvedtek a Jaroszlava Svedova–Bruno Soares párostól.

A győzelmet a német Laura Siegemund és a horvát Mate Pavić páros szerezte meg, miután a döntőben 6–4, 6–4 arányban legyőzték a korábban a címvédőket kiverő amerikai Vandeweghe–Ram-kettőst.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla

V2